Franz est un prénom allemand masculin. Il correspond au prénom français François.

Personnalités portant ce prénom 

 Franz Drappier, dit Franz, auteur belge de bande dessinée
 Franz Kafka, écrivain tchèque
 Franz Liszt, compositeur hongrois
 Franz Pfeffer von Salomon, militaire nazi allemand, premier commandant des SA
 Franz Schubert, compositeur autrichien
 Franz Wunsch, Garde du camp à Auschwitz.

Patronyme 
Franz peut également être un patronyme. Il est notamment porté par :
 Arthur Franz, acteur américain
 Dennis Franz, acteur américain
 Eckhart G. Franz, historien allemand
 Eduard Franz, acteur américain
 Ettore Roesler Franz, peintre italien d'origine allemande
 Felix Franz, athlète allemand
 Frederick William Franz, dirigeant des Témoins de Jéhovah
 Günther Franz, historien allemand
 Kurt Franz (1914-1998), dernier commandant du  camp d'extermination de Treblinka à partir d'. 
 Maik Franz, footballeur allemand
 Marcel Franz, coureur cycliste allemand
 Max Franz, skieur autrichien
 Rudolph Franz, physicien allemand
 Uta Franz, actrice autrichienne
 Vladimír Franz, compositeur et artiste tchèque
 Werner Franz, skieur autrichien
 Wolfgang Franz (1944-), économiste allemand

Films 

 Franz, sorti en 1971 de et avec Jacques Brel, tourné à Blankenberge, La Panne et Wenduine.
 Frantz, film de François Ozon sorti en 2016

Toponymes 
 Franz, territoire non organisé en Ontario au Canada
 Franz, cratère lunaire

Voir aussi 
 Accord FRANZ
 Franz Ferdinand
 

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom allemand
Homonymie de patronyme
Patronyme allemand